Бори́с Лео́нтьевич Горба́тов (2 (15) июля 1908 — 20 января 1954) — русский советский писатель и сценарист, журналист, военный корреспондент. Лауреат двух Сталинских премий второй степени (1946, 1952).

Биография

Происхождение 
Родился а на Петромарьевском руднике (ныне Первомайск Луганской области Украины), в еврейской семье. Учился в семилетней школе в Бахмуте. В детстве поступил учеником строгальщика на Краматорский завод в Донбассе, затем стал рабкором.

Дебютировал в 1922 году рассказом «Сытые и голодные», который был напечатан в губернской газете «Всесоюзная кочегарка», после чего был приглашён в эту газету журналистом. Один из создателей Объединения пролетарских писателей Донбасса «Забой». Как его представитель вошёл в руководство ВАПП и в 1926 году переселился в Москву. В 1930-х был корреспондентом газеты «Правда» в Арктике.

Великая Отечественная война 
Во время Великой Отечественной войны служил военным корреспондентом, батальонный комиссар, подполковник. «Письма к товарищу» (1941—1944), по оценке К. М. Симонова, «вершина публицистики военных лет». Кавалер ордена Красной Звезды (1942).

После войны 
Секретарь СП СССР. Депутат ВС РСФСР с 1946 года. Член ВКП(б) с 1930 года.

Входил в художественный совет Министерства кинематографии.

Умер от инсульта 20 января 1954 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 2).

В 1964 году в издательстве «Советский писатель» вышел сборник воспоминаний посвященных Борису Горбатову, где о писателе рассказывают К. М. Симонов, Л. Луков, Д. Кабалевский, Г. Серебрякова, Ю. Либединский, В. Молоков, Б. Галин.

Семья 
Мать — Елена Борисовна Горбатова.

Первая жена (1928) — Александра Петровна Ефремова. Затем дважды был женат на актрисах: Т. К. Окуневской и Н. Н. Архиповой.

Дети от третьего брака с Н. Н. Архиповой: Елена Борисовна Ермакова (Горбатова) (род. 1953), преподаватель английского языка; Михаил Борисович Горбатов (1953—2017), врач-кардиореаниматолог.

Родной брат Владимир возглавлял в 1930-е годы комсомольскую организацию Луганска.

Творчество 
Автор романов: «Алексей Гайдаш» (неокончен), «Наш город» (1930), «Ячейка» (1928); повестей: «Алексей Куликов, боец…» (1942), «Моё поколение» (1933), «Непокорённые» (1943); пьес: «Закон зимовки», «Одна ночь», «Юность отцов». Задуманный Горбатовым многотомный роман «Донбасс» (1-й том, 1951), в котором он возвращается к теме 1930-х годов и стахановского движения, остался незаконченным.

Фильмография 
 Это было в Донбассе (1945, соавторы С. П. Антонов, М. Ю. Блейман)
 Непокорённые (1945, соавтор М. С. Донской)
 Донецкие шахтёры (1950, соавтор В. А. Алексеев)
 Суд народов (1947)
 Моё поколение (1974, соавтор Борис Ткаченко)
 Обыкновенная Арктика (1976, соавтор А. К. Симонов, по рассказам Бориса Горбатова «Суд над Степаном Грохотом», «Роды на огуречной земле», «Торговец Лабас», «Большая вода»)
 Счастье Никифора Бубнова (1983, соавтор Е. Ф. Оноприенко)
 Закон зимовки (1984, по одноимённой пьесе)

Интересный факт 
Галина Серебрякова в своих воспоминаниях «Странствия по минувшим годам» приводит такой интересный случай: Вежливо он [следователь] предложил мне сесть и начал допрос. Потом, сощурив глаза, внезапно сказал:
— Что вы знаете о Борисе Горбатове? Какие у него с вами контрреволюционные дела?
Ошеломлённая, я ответила, что ничего о нём не слыхала многие годы, но не сомневаюсь, что Горбатов как был, так и остался преданным партии и советской власти человеком, безупречной честности и чистой души. В тот момент я забыла, что моя похвала могла быть тоже опасной. Что я из касты неприкасаемых.
«Зачем, однако, меня спрашивают о нём? Неужели он арестован?» — мысленно мучалась я.
Всё постепенно разъяснилось во время допроса. Борис Горбатов был на Пленуме казахского Союза писателей. Зная, что я в то время находилась после отбытия срока в лагерях, на высылке в Семипалатинске, он решил мне помочь. Осталось неизвестным, с кем именно отправил он записку, в которой предлагал мне деньги, спрашивал, как я живу, в чём я нуждаюсь. Записку эту я не получила и ничего о ней не знала. Она была передана в карательные органы, и Горбатова заподозрили в связи с «прокажёнными». Я резко и твёрдо отбила обвинение, которое ему готовилось. А вернувшись в камеру, долго не могла преодолеть волнение и тревогу. Опасения мои, к счастью, оказались неосновательными. Горбатов избежал каких-либо неприятностей. Когда я в 1956 году очутилась в Москве и была реабилитирована, когда началась моя вторая жизнь, Бориса не было уже в живых. Так и не пришлось рассказать ему, как много сил влил он в мою душу своим неосмотрительным, смелым и добрым поступком. Он укрепил мою веру в людей, а значит — в справедливость и счастливое будущее.

Награды 
 Сталинская премия второй степени (1946) — за повесть «Непокорённые» (1943)
 Сталинская премия второй степени (1952) — за сценарий фильма «Донецкие шахтёры» (1950)
 премия Ленинского комсомола (1978 — посмертно) — за книги о трудовых свершениях комсомольцев и молодёжи первых пятилеток, ставшие боевым оружием Ленинского комсомола в коммунистическом воспитании подрастающего поколения
 орден Отечественной войны I степени (23.09.1945)
 орден Красной Звезды (21.02.1942)
 орден «Знак Почёта» (19.9.1936) — за участие в арктическом перелёте В. С. Молокова
 медаль «За оборону Одессы»
 медаль «За оборону Кавказа»
 медаль «За освобождение Варшавы»
 медаль «За взятие Берлина»

Память 
В честь 110-летия со дня рождения в июле 2018 года «Почта Донбасса» (Донецкая Народная Республика) выпустила марку «Борис Леонтьевич Горбатов 1908—1954» и конверт первого дня.

Научные исследования творчества Б. Л. Горбатова 
Исследованием творчества Б. Л. Горбатова занимался российский литературовед Д. Н. Медриш.

Библиография 
 Горбатов Б. Л. Горный подход. — М:Воиниздат, 1966.
 Горбатов Б. Л. Непокорённые (Семья Тараса). Повесть. — М:Досааф, 1977.
 Горбатов Б. Л. Донбасс. Роман. — Донецк: Донбасc, 1980.
 Горбатов Б. Л. Собрание сочинений: в 4 т. — М.: Правда, 1988.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Бондарчук Т. А. Фразеологизмы и метафорика в речи шахтеров в романе Б. Л. Горбатова «Донбасс» // Донецкие чтения 2018: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы III Международной научной конференции (Донецк, 25 октября 2018 г.). — Том 4: Филологические науки. Культура и искусство. Библиотечное дело / под общей редакцией проф. С. В. Беспаловой. — Донецк: Изд-во ДонНУ, 2018. — 366 с.
 Сердечный Е. В. Своеобразие стилистических средств создания образа в военных рассказах Бориса Горбатова //Язык. Словесность. Культура. — 2016. — №. 1-2. — С. 37.
 Кириллова Т. А., Романько В. И. ОСОБЕННОСТИ «ПИСЕМ К ТОВАРИЩУ» БОРИСА ГОРБАТОВА //АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ І ОСВІТИ. — 2014. — С. 173.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Военные журналисты СССР
Русские писатели XX века
Писатели-соцреалисты
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Умершие от инсульта
Журналисты газеты «Правда»